Saint Arnaud kan syfta på följande platser:

Australien 

 Saint Arnaud (ort i Australien), Victoria, Northern Grampians,

Nya Zeeland 

 Saint Arnaud (berg), Marlborough, 
 Saint Arnaud (ort i Nya Zeeland, Tasman), Tasman District, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar